Le mot San Pascual peut signifier :

San Pascual (Ávila), une commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León.

San Pascual (Batangas), une municipalité de la province de Batangas.
San Pascual (Masbate), une municipalité de la province de Masbate.